Никола́й Медве́дев:
 Медведев, Николай Александрович (1898—1968) — актёр и режиссёр, педагог
 Медведев, Николай Андреевич (1924—2016) — советский и российский учёный, доктор экономических наук, ректор Калининградского государственного университета (1975—1994).
 Медведев, Николай Дмитриевич (род. 1928) — строгальщик, Герой Социалистического Труда.
 Медведев, Николай Емельянович (1913—1981) — военный журналист, детский писатель.
 Медведев, Николай Иванович (1918—1989) — советский футболист.
 Медведев, Николай Леонидович (1950—2017) — советский и российский спортсмен и тренер по борьбе самбо.
 
 Медведев, Николай Сергеевич (1915—1976) — советский спортсмен.